Le terme cuisine américaine peut désigner :
 la cuisine des États-Unis ;
 la cuisine américaine, un style américain d'ameublement de la cuisine ;
 Cuisine américaine, un film français réalisé par Jean-Yves Pitoun et sorti en 1998.